Pigola ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Pigola (* 1968), deutscher Badmintonspieler
 Dagmar Pigola (* 1946), deutsche Badmintonspielerin
 Gerd Pigola (* 1943), deutscher Badmintonspieler